E4 kan syfta på:

 E4 – en europaväg som börjar i Torneå i Finland och slutar i Helsingborg i Sverige
 E4 (studentgruppering) – ett samarbete vid SFSFUM mellan studentkårer utmed E4
 E4 (TV-kanal) – en brittisk TV-kanal
 E4 (vandringsled) – en långdistansvandringsled
 E 4 – en flygeskader inom svenska flygvapnet, se Fjärde flygeskadern
 E4 - kaffesurrogat under WW2